(2698) Азербайджан () — типичный астероид главного пояса, который был открыт 11 октября 1971 года советскими астрономами из Крымской обсерватории и был назван в честь государства в восточной части Закавказья — Азербайджана.

См. также 
 Список астероидов (2601—2700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь стран
Азербайджан